En astronomie chinoise, Tianji désigne trois astérismes distincts :
 Tianji, dans les constellations occidentales de la Couronne boréale et d'Hercule, désignant une structure administrative en rapport avec le commerce ;
 Tianji, à la frontière des constellations de la Licorne et de l'Hydre femelle, représentant un juge chargé de l'organisation des sacrifices d'animaux ;
 Tianji, dans la constellation du Sagittaire, représentant un oiseau.
En réalité les noms de ces trois astérismes ne sont pas écrits pareils. Seule leur translittération en caractères latins est identique, à l'instar des trois astérismes nommés Wei.

Homonymie stellaire